Кувшиново — посёлок в Вологодском районе Вологодской области.

Входит в состав Семёнковского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Семёнковский сельсовет. Посёлок получил печальную известность из-за нахождения на его территории специализированной психиатрической лечебницы, которая является старейшей в области.

География 
Расстояние по автодороге до районного центра Вологды — 13 км, до центра муниципального образования Семёнково — 5 км. Ближайшие населённые пункты — Михальцево, Сулинское, Чашниково, Подберевское, Варламово.

Население 
По переписи 2002 года население — 1140 человек (534 мужчины, 606 женщин). Преобладающая национальность — русские (99 %).

Русская православная церковь 
 Храм во имя Святителя Николая Чудотворца

Достопримечательности 
 Рядом с населённым пунктом на 36 гектарах угодий расположилась Михальцевская роща - памятник природы регионального значения.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вологодского района